Gospina papučica mmože označavati:

Biljne rodove:
 Paphiopedilum Pfitzer, biljni rod iz porodice orhideja
 Cypripedium L., biljni rod iz porodice orhideja

Biljnu vrstu
 Cypripedium calceolus L., biljna vrsta iz roda Cypripedium.